Fatma Rekik (1981-), femme d'affaires tunisienne ;
 Karim Rekik (1994-), footballeur néerlando-tunisien ;
Mohamed Rekik (1976-), avocat et homme politique tunisien ;
 Selma Elloumi, mariée « Rekik » (1956-), femme d'affaires et femme politique tunisienne ;
 Youssef Rekik (1940-2012), peintre et acteur tunisien.